Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2024 – dwudzieste szóste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbędzie się w styczniu 2024 roku w Algierii.

Algieria została wybrana gospodarzem turnieju podczas kongresu CAHB w październiku 2018 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2024 w piłce ręcznej
2024 w Afryce
Algieria w XXI wieku
Piłka ręczna w Algierii